bit – jednostka informacji
 bit – narzędzie
 BiT – aglomeracja bydgosko-toruńska
 benzoizotiazolinon – związek chemiczny

oraz

 BitComet – program komputerowy
 beat
 kubit – bit kwantowy